

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19

 Baranówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Baranówka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Baranówka – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Frombork
 Baranówka – część wsi Śniadków Górny A, położonej w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Baranówka – część Rzeszowa
 Baranówka – osiedle w Rzeszowie
 Baranówka – przystanek kolejowy w Baranówce w województwie małopolskim
 Baranówka – poprzednia nazwa leśniczówki Baranówka-Leśniczówka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Frombork

Ukraina 
 Baranówka – miasto w obwodzie żytomierskim  
 Baranówka – wieś w rejonie jarmolinieckim obwodu chmielnickiego
 Baranówka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego
 Baranówka – wieś w rejonie brzeżańskim obwodu tarnopolskiego
 Baranówka – wieś w rejonie malińskim obwodu żytomierskiego

Cieki wodne 
 Baranówka – struga, dopływ Bobrówki
 Baranówka – potok, dopływ Dłubni
 Baranówka – ciek, dopływ Przeźmierki

Zobacz też 

 
 Dekanat Baranówka
 Keramik Baranówka
 RTON Baranówka